

Географические 
 Ортегаль — район (комарка) в Испании.
 Ортегаль — мыс на севере Испании.